Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 20 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Juli 2019 stattfand. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen in der ersten Runde ein Freilos.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Washington, D.C.